Wharfe – rzeka w Anglii
 Wharfe – osada w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Kirkby Wharfe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire